Iphimedia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Martin Heinrich Rathke 1843. Iphimedia ingår i familjen Iphimediidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Iphimedia